Уанакастле има више значења:

 Уанакастле (Чикомусело), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Уанакастле (Мескитик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Уанакастле (Сан Бартоломе Локсича), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Уанакастле (Сан Хуан Гичикови), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Уанакастле (Бадирагвато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику